Actopan ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Actopan (Hidalgo)
 Actopan (Veracruz)

Actopan bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten:

Außerdem steht Actopan für folgendes Gewässer:
 Río Actopan, Fluss in Mexiko